Копа Либертадорес 1962 е трети турнир за Копа Либертадорес по футбол, проведен под егидата на КОНМЕБОЛ. Победител става бразилският „Сантос“.

Период на провеждане: 7 април-11 септември 1963 г.

Участват 9 отбора от 8 конфедерации.

Общо изиграни 19 мача в които са вкарани 63 гола (средно по 3.32 на мач).

Класирани във финала

Първи кръг

Група 1 
Алианса – Милионариос – 0:0

Милионариос – Алианса – 0:1

Алианса – Ботафого – 0:1

Милионариос – Ботафого – 0:2

Ботафого – Алианса – 2:1

{|
|

Група 2 
Еверест – Пенярол – 0:5

Пенярол – Еверест – 9:1

{|
|

Група 3 
Олимпия – Бока Хуниорс – 1:0

Бока Хуниорс – Олимпия – 5:3

Бока Хуниорс – Универсидад – 1:0

Универсидад – Олимпия – 4:1

Олмипия – Универсидад – 2:1

Универсидад – Бока Хуниорс – 2:3

{|
|

Полуфинали 
Монтевидео – 1963

Пенярол  – Бока Хуниорс  – 1:2

Паоло Валентим (26, 88) – 0:2Магдалена (80) – 1:2

Буенос Айрес – 1963

Бока Хуниорс  – Пенярол  – 1:0

Хосе Санфилипо (47)

Сау Паулу – 22 август 1963

Сантос  – Ботафого  – 1:1

Жаирзиньо  (60) – 0:1Пеле  (90) – 1:1

Рио де Жанейро – 28 август 1963

Ботафого  – Сантос  – 0:4

Пеле  (11, 15, 33) – 0:3Лима  – 0:4

Финал 
3 септември 1963
ст. Маракана, Рио де Жанейро
зрители: 100 000
съдия: Марсел Албер Боа (Франция)

Сантос  – Бока Хуниорс  – 3:2

Коутиньо  2, 21 – 2:0Лима  28 – 3:0Санфилипо  43, 89 – 3:2

11 септември 1963
ст. Ла Бомбонера, Буенос Айрес
зрители: 50 000
съдия: Марсел Албер Боа (Франция)

Бока Хуниорс  – Сантос  – 1:2

Санфилипо  46 – 1:0Коутиньо  50 – 1:1Пеле  82 – 1:2

Голмайстори

Външни препратки 
 Copa Libertadores 1963 в сайта на CONMEBOL
 Copa Libertadores 1963 в RSSSF

Международни футболни турнири